Dihemistophenus är ett släkte av plattmaskar. Dihemistophenus ingår i familjen Lepocreadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Dihemistophenus